Брига́да:

Военное дело 
 Бригада — вид формирования, занимает промежуточное положение между полком и дивизией.

Структурные подразделения 
 Бригада — тип низового структурного подразделения в различных организациях, в этом смысле существуют (существовали), например:
 Производственные бригады
 Фронтовые театральные бригады
 и другие.

Ойконимы 
 Бригада — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.
 Бригада — деревня в Ужурском районе Красноярского края России.

В культуре 
 «Бригада» — российский телесериал 2002 года.
 «Бригада: Наследник» — российский фильм 2010 года, продолжение телесериала.

См. также 
 «Бригада С» — советская и российская рок-группа, под руководством Гарика Сукачёва.
 Интербригады